Ruki puede referirse a:
 Ley Ruki o Ley de Pedersen, una ley fonética;
 Ruki, vocalista del grupo japonés The Gazette
 Ruki Makino, personaje de Digimon Tamers.
 RUKI, cantante de anison española.